Ингалинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:
 Ингалинское сельское поселение — входит в Большереченский район Омской области.

 Ингалинское сельское поселение — входит в Упоровский район Тюменской области.